Gorje je lahko ime več naselij:

v Sloveniji 
 občina Gorje, pri Bledu na Gorenjskem 
 Zgornje Gorje, občina Gorje
 Spodnje Gorje, občina Gorje
Gorje, občina Cerkno

v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Gorje, pri Kotmari vasi, nem. Göriach, občina Kotmara vas
 Gorje, na Zilji, nem. Göriach, občina Straja vas
 Gorje, pri Otmanjah, nem. Göriach, tržna občina Štalenska gora
 Gorje, pri Vrbi, nem. Göriach, tržna občina Vrba

Glej tudi 

Podgorje (razločitev)
 Prigorje (razločitev)
Gora (razločitev)
Pogorje
 
Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška